Комсомо́льское о́зеро () — пруд в северо-западной части Минска, образованный плотиной на реке Свислочь.

Характеристика 

Входит в состав Вилейско-Минской водной системы.

Площадь водоёма 0,42 км², длина 1,5 км, ширина до 400 м, средняя глубина 1,9 м (максимальная — 4,5 м).

История 

Строительство было начато в 1940 году с целью недопущения затопления Минска во время весенних паводков. Котлован под Комсомольское озеро площадью 35 га был выкопан вручную.

Торжественное открытие Комсомольского озера намечалось в воскресенье 22 июня 1941 года, но было сорвано из-за начала войны.

В 1974 году были проведены очистка и углубление водоёма. В 2010 году проведена реконструкция Комсомолького озера и прилегающего Парка Победы. Набережная Комсомольского озера отделана гранитом, а в акватории построен фонтан.

См. также 
 Водохранилища Белоруссии

Ссылки 
 
 

Бассейн Свислочи (притока Березины)
Водные объекты Минска
Вилейско-Минская водная система
Центральный район (Минск)